Gotești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Gotești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 in der Republik Moldau
 Gotești (Cantemir), Gemeinde im Rajon Cantemir